Hogerhuis (Verenigd Koninkrijk) (Engels: House of Lords), een van de kamers van het Britse tweekamerstelsel
 The House of Lords (Den Haag), voormalig restaurant in Den Haag
 House of Lords (band), een Amerikaanse hardrock-/metalband